Tzerstede

steht für 

 Sarstedt, eine am Fluss Innerste gelegene Kleinstadt im (süd)östlichen Niedersachsen (West-Ostfalen), Mittelzentrum des Landkreises Hildesheim

ist der Name von

 Brand von Tzerstede (um 1400–1451), schrieb unter anderem eine Glosse zum Sachsenspiegel
 Conradus de Tzerstede, siehe Konrad von Sarstedt (um 1385–1440), Pfarrer, Propst und Schreiber des Rats von Hannover